Srpska vojska Krajine
SVK (nadzor inačica)
kratica za Slovačku koju rabi Međunarodni olimpijski odbor
IATA-ov zrakoplovni kod za Air Slovakiju